Miasta i gminy
 Kartagena – miasto w Hiszpanii
 Kartagina – miasto w Tunezji
 Cartagena – miasto w Chile
 Cartagena de Indias – miasto w Kolumbii
 Cartagena del Chairá – miasto i gmina w Kolumbii
 Cartagena – miasto w Kostaryce

 Ludzie
 Joseph Antonio Cartagena – amerykański raper

 Sport
 FC Cartagena – hiszpański klub piłkarski

 Inne
 „Cartagena” – kolumbijski krążownik z początku XX wieku